Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back  () — видеоигра в жанре платформера, продолжение игры Crash Bandicoot. В Японии игра получила название Crash Bandicoot 2: Counterattack of Cortex! Её выход был приурочен к празднику Хэллоуин 1997 года.

Действие игры Crash Bandicoot 2 происходит на вымышленной группе островов вблизи Австралии и рассказывает о приключениях антропоморфного бандикута по имени Крэш. Крэша похищает злодей серии, доктор Нео Кортекс, который обманом заставляет Крэша поверить в то, что доктор хочет спасти мир. Крэш отправляется в несколько частей острова Н. Санити, чтобы собрать кристаллы, которые позволят Кортексу сдержать силу грядущего планетарного соединения и уберечь Землю от уничтожения. Сестра Крэша Коко и бывший помощник Кортекса доктор Нитрус Брио пытаются предупредить его об истинном замысле, причем Брио убеждает Крэша собирать драгоценные камни вместо кристаллов.

Игровой процесс 
Cortex Strikes Back — видеоигра в жанре платформера, в которой игрок управляет Крэшем Бандикутом, главным героем одноимённой серии. Целью игры является сбор 25 кристаллов для Доктора Нео Кортекса, заклятого врага Крэша. Кристаллы разбросаны по 25 различным уровням, доступными через комнаты-хабы «Warp Rooms». Целью прохождения каждого уровня является поиск пурпурного кристалла, спрятанного на нём, и достижения конца пути. Каждая комната-хаб содержит пять уровней, а после их завершения игрок должен победить босса, прежде чем получить доступ к следующей комнате-хабу. Игроку дается определенное количество жизней, которые теряются при нападении противника, при падении в воду или в яму. Потеря игроком всех жизней приводит к концу игры.

Крэш умеет прыгать высоко в воздух и наскакивать на противников, крутиться волчком для отбрасывания противников с экрана, скользить по земле и выполнять удар телом для ломания определённых объектов. Также Крэш может прыгать выше обычного, если совершает прыжок сразу после скольжения. Все приёмы могут использоваться для атаки противников. Тактики различаются в зависимости от противников; например, на черепах с иглами сверху нельзя напрыгивать, только ударять во вращении волчком, а на врагов с шипами по сторонам можно только напрыгнуть. Также есть враги, которых можно поразить только скольжением — такие, как ходячие плащеносные ящерицы и высокие роботы с раскаленными полусферами сверху.

Ящики играют важную роль в Cortex Strikes Back и могут быть разбиты всеми способностями Крэша. Большинство ящиков в игре содержат «фрукты Вумпа» (), которые при сборе ста из них дают игроку дополнительную жизнь. В некоторых коробках есть маска колдуна по имени Аку Аку, который защищает Крэша от одной атаки, пока находится в его распоряжении. Если три маски собраны подряд, Крэш получает временную неуязвимость от всех незначительных опасностей. Ящики со стрелками, направленными вверх, в случае напрыгивания на них подбрасывают Крэша в воздух дальше, чем он обычно может дотянуться, и их можно разбить только с помощью вращения волчком. Ящики с нарисованным восклицательным знаком на них вызывают застывание ранее неосязаемых объектов. Ящики с надписью TNT на них взрываются после напрыгивания на них, которое запускает обратный отсчёт в три секунды, а Nitro-ящики взрываются от любого физического контакта. Также все Nitro-ящики на уровне могут быть взорваны разом при активации зелёного ящика с нарисованным восклицательным знаком. Ящики контрольных точек при открытии позволяют Крэшу вернуться к ним после потери жизни. Если игроку удастся уничтожить все ящики, включая Nitro-ящики и ящики на альтернативных маршрутах, то он получит драгоценный камень. Некоторые драгоценные камни можно получить и другим способом, например, дойдя до конца уровня за определённое время или завершив уровень, не разбив ни одного ящика.

Сюжет 
Крэш Бандикут сбрасывает доктора Нео Кортекса с его воздушного корабля в пещеру, заполненную светящимися кристаллами. Уверившись в то, что они обладают огромной силой, доктор берет один из кристаллов и возвращается в свою лабораторию. Год спустя Кортекс и его новый помощник доктор Н. Джин строят в космосе модернизированную, работающую на кристаллах космическую станцию Cortex Vortex. Джин сообщает, что для достижения максимальной мощности станции им нужно еще 25 кристаллов, а на Земле у них не осталось ни одного оперативника. Тогда Кортекс придумывает план, как заставить Крэша достать для него кристаллы.

Тем временем младшая сестра Крэша, Коко, просит его достать новый аккумулятор для ее ноутбука, но Крэша похищают в процессе. Оказавшись в древней портальной комнате, которая имеет выход в несколько мест по всему миру, Крэш встречается с голографической проекцией доктора Кортекса. Кортекс рассказывает Крэшу, что он обнаружил, что предстоящее соединение планет создаст солнечный поток катастрофических масштабов, и просит Крэша достать розовые кристаллы силы через каждый из порталов комнаты. По плану, Кортекс использовал бы энергию кристаллов для рассеивания высвободившейся огромной силы.

На протяжении всей игры сообщения Кортекса будет пытаться прерывать Коко, которая хочет объяснить главному герою, что он совершает огромную ошибку, заключая соглашение с доктором, однако, всё оказывается безрезультатным. Пару раз по ходу игры будет возникать голограмма доктора Брио, который попросит управляемого игроком персонажа собрать все драгоценные камни (gems), чтобы помешать Кортексу претворить его план в реальность. Следует отметить, что Нитрус (Брио) настроен против своего бывшего коллеги и хочет спасти мир вместе с бандикутом, а драгоценные камни необходимы ему как альтернативный источник энергии для пушки, которая должна будет, по замыслам учёного, уничтожить злодейскую космическую станцию. Таким образом, в игре присутствуют две различные концовки.

Оценки 

Сайт GameSpot оценил игру в 8.6 из 10 баллов. Сайт IGN поставил игре 8.5 баллов из 10. Было продано более миллиона копий игры.

Переиздание 
30 июня 2017 года вышло переиздание трилогии Crash Bandicoot N. Sane Trilogy на PlayStation 4 и на ПК. Сборник является ремейком первых трёх игр о Крэше Бандикуте, в том числе и «Crash Bandicoot 2:Cortex Strikes Back».

Примечания

Публикации

Ссылки 
 Crash Bandicoot 2 на сайте PlayStation.com

Компьютерные игры 1997 года
Платформеры
Продолжения компьютерных игр
Игры серии Crash Bandicoot
Игры только для PlayStation
Игры для PlayStation Network
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment
Компьютерные игры с альтернативными концовками